Сантья́го Ми́на Лоре́нсо (; 7 декабря 1995, Виго) — испанский футболист, нападающий клуба «Сельта, выступающий на правах аренды за «Аль-Шабаб».

Клубная карьера 
Санти является воспитанником «Сельты». В 2012 году он дебютировал за вторую команду клуба. За главную команду в высшем испанском дивизионе Санти дебютировал 16 февраля 2013 года в матче против «Хетафе». Свой первый гол за «Сельту» он забил 16 сентября 2013 года в матче против «Атлетика». Санти стал самым юным голеадором в истории «Сельты».

4 июля 2015 года перешёл в «Валенсию» за 10 миллионов евро.

Летом 2019 года, проведя 150 матчей за валенсийскую команду, Мина вернулся в «Сельту», подписав с ней пятилетний контракт.

Карьера в сборной 
Санти Мина играл за юношескую и молодёжные сборные Испании.

Личная жизнь 
Отец Санти, Сантьяго Мина-старший, также был футболистом, который наиболее проявил себя в «Сельте» и «Лорке».

В мае 2022 года был приговорен судом Альмерии к четырем годам тюрьмы за совершение сексуального насилия.

Клубная статистика 
 По состоянию на 17 февраля 2020 года

Примечания 

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Сельта B»
Игроки ФК «Сельта»
Игроки ФК «Валенсия»
Игроки ФК «Аш-Шабаб» Эр-Рияд